Peixe-rato pode referir-se:

 A uma designação genérica das espécies de peixes da família dos Macrurídeos, sobretudo os dos géneros Coryphaenoides, Coelorinchus e Nezumia;
 A uma designação genérica das espécies de peixes da família dos Dasiatídeos;
 À espécie Dasyatis pastinaca, também conhecida como ratão, usga e uje;
 À espécie Alopias vulpinus, também conhecida como arrequim ou peixe-alecrim;
 À espécie Chimaera monstrosa, também conhecida como papagaio-do-mar;